(en français : « l'éveil ») peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de L'Éveil, film américain de Penny Marshall, sorti en 1990 ;

 , titre anglais de Condamnés à vivre (Probuzení), film tchèque de Jiří Krejčík, sorti en 1959 ;
 , titre alternatif de Mary from Beijing, film hongkongais de Sylvia Chang, sorti en 1992 ;
 , titre anglais de Gui mi xin qiao, film hongkongais de Chuen-Yee Cha, sorti en 1994 ;
 , film nigérian de James Omokwe et Ethan Okwara, sorti en 2013 ;

 Awakening, court métrage norvégien de Hardee Kirkland sorti en 2007 ;
 Awakening, court métrage américain de Billy Frankie sorti en 2018 ;

 The Awakening, film américain produit par Hardee Kirkland et sorti en 1912 ;
 The Awakening, film américain de Victor Fleming, sorti en 1928 ;
 The Awakening, titre original de La Malédiction de la vallée des rois, film britannique de Mike Newell, sorti en 1980 ;
 , documentaire indien de , sorti en 2006 ;
 The Awakening, titre original de La Maison des ombres, film d'horreur britannique de Nick Murphy, sorti en 2011.

 The Awakening, court métrage américain de Nacho Cerdà et Ethan Jacobson, sorti en 1990 ;
 The Awakening, court métrage américain de Max Bard sorti en 2000 ;

Littérature 

 , livre d'Oliver Sacks, publié en 1973 ;

 , roman de Kelley Armstrong, publié le  ;
 , roman de Kate Chopin, publié en 1899.

Télévision 
 Awakening, téléfilm américain de David Von Ancken diffusé en 2011 ;
 The Awakening, cent-trente-et-unième épisode de la première série Doctor Who.

Musique

Groupe 

 , groupe de musique sud-africain formé en 1995.

Chanson 

 , chanson de Switchfoot présente sur l'album Oh! Gravity. sorti le .

Album 

 , album de Blessthefall sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album de Jackie Evancho sorti le  ;
 , album de Narada Michael Walden sorti en  ;
 , album de Narnia sorti en  ;
 , album de Nicole Mitchell sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Sonny Fortune sorti en  ;

 , album d'Ahmad Jamal, sorti en  ;
 , album de Caliban, sorti le  ;
 , album de James Morrison, sorti le  ;
 , album de Lord Finesse, sorti le  ;
 , album de Melissa Etheridge, sorti le  ;
 , album de Merciless, sorti en  ;
 , album des , sorti en  ;
 , album de PMD, sorti le  ;
 , album de POD, sorti le  ;
 , album de , sorti en .

Jeu vidéo 
 Defense Grid: The Awakening
Fire Emblem: Awakening

Voir aussi